Walowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Alexandrowna Walowa (* 1963), russische Eiskunstläuferin
 Marija Walerjewna Walowa (* 1999), russische Snowboarderin